Brens este denumirea câtorva comune din Franța:

 Brens, Ain, comună din departamentul Ain
 Brens, o fostă comună din departamentul Haute-Savoie, astăzi integrată în Bons-en-Chablais
 Brens, Tarn, comună din departamentul Tarn